Алекса́ндр Васи́льчиков:
 Васильчиков, Александр Алексеевич (1830—1890) — директор Эрмитажа в 1879—1888 гг.
 Васильчиков, Александр Иларионович (1818—1881) — государственный деятель, родоначальник кооперативного движения в России, секундант на последней дуэли М. Ю. Лермонтова.
 Васильчиков, Александр Семёнович (1746—1813) — один из фаворитов Екатерины II.